Infame puede referirse a:

 Infame álbum de Babasónicos.
 Infame película de Douglas McGrath interpretada por Sigourney Weaver.